Лагуна дел Тигре има више значења:

 Лагуна дел Тигре (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лагуна дел Тигре (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику